Лауреана () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Лауреана-ди-Боррелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.
 Лауреана-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.